Иванча — село:

Болгария 
 Иванча (Великотырновская область)
 Иванча (Тырговиштская область)

Молдавия 
 Иванча — село в Оргеевском районе